If Stockholm Open 2008 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью ATP Тура 2008 в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2008 году турнир прошёл с 6 по 12 октября.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Давид Налбандян (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Налбандян выигрывает 2й одиночный титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робин Сёдерлинг сыграл свой 3й одиночный финал в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Йонас Бьоркман выигрывает 2й парный титул в сезоне и 53й за карьеру в основном туре ассоциации. Это титул стал для него четвёртым на этом турнире (1 в одиночном и 3 в парном разряде).
 Кевин Ульетт выигрывает 2й парный титул в сезоне и 32й за карьеру в основном туре ассоциации. Это титул стал для него четвёртым на этом турнире (все победы в парном разряде).

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису
 ATP Тур 2008
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2008 года
2008